Fokke est un patronyme néerlandais notamment porté par :
 Bernard ou Barend Fokke, un capitaine frison du XVIIe siècle de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ;
 Simon Fokke (1712-1784), un dessinateur et graveur néerlandais ;
 Luna Fokke (née en 2001), joueuse néerlandaise de hockey sur gazon.